Svenska basketligan 2011/2012  omfattade 36 omgångar i grundserien. Norrköping Dolphins vann grundserien, och kunde efter segern i slutspelet även titulera sig svenska mästare.

Grundserien

SM-slutspel 
Lag 1-8 i grundserien gick till SM-slutspel, som spelades 20 mars - 5 maj 2012.

Kvartsfinaler 
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="350px"
! width="50px"|Datum
! Match
! width="50px"|Resultat

|-
| colspan="4"|Sundsvall Dragons - LF Basket (2 - 3)
|-
| 20 mars2012
| align="left"|<center>Sundsvall - LF
| 88 - 80

|-
| 23 mars2012
| align="left"|<center>LF - Sundsvall
| 85 - 52

|-
| 27 mars2012
| align="left"|<center>Sundsvall - LF
| 87 - 89 e.fl.

|-
| 30 mars2012
| align="left"|<center>LF - Sundsvall
| 73 - 78

|-
| 2 april2012
| align="left"|<center>Sundsvall - Jämtland
| 79 - 88

|-
| colspan="4"|Norrköping Dolphins - 08 Stockholm Human Rights (3 - 1)
|-
| 20 mars2012
| align="left"|<center>Norrköping - 08
| 75 - 72

|-
| 24 mars2012
| align="left"|<center>08 - Norrköping
| 86 - 78

|-
| 27 mars2012
| align="left"|<center>Norrköping - 08
| 77 - 67

|-
| 30 mars2012
| align="left"|<center>08 - Norrköping
| 80 - 92

|-
| colspan="4"|Södertälje Kings - Solna Vikings (3 - 0)
|-
| 20 mars2012
| align="left"|<center>Södertälje - Solna
| 86 - 82

|-
| 23 mars2012
| align="left"|<center>Solna - Södertälje
| 82 - 89

|-
| 26 mars2012
| align="left"|<center>Södertälje - Solna
| 83 - 76

|-
| colspan="4"|Borås Basket - Uppsala Basket (3 - 2)
|-
| 22 mars2012
| align="left"|<center>Borås - Uppsala
| 84 - 67

|-
| 27 mars2012
| align="left"|<center>Uppsala - Borås
| 93 - 78

|-
| 29 mars2012
| align="left"|<center>Borås - Uppsala
| 89 - 75

|-
| 31 mars2012
| align="left"|<center>Uppsala - Borås
| 87 - 74

|-
| 2 april2012
| align="left"|<center>Borås - Uppsala
| 90 - 85

|}

Semifinaler 
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="350px"
! width="50px"|Datum
! Match
! width="50px"|Resultat

|-
| colspan="4"|Norrköping Dolphins - Borås Basket (3 - 2)
|-
| 4 april2012
| align="left"|<center>Norrköping - Borås
| 88 - 76

|-
| 6 april2012
| align="left"|<center>Borås - Norrköping
| 96 - 85

|-
| 10 april2012
| align="left"|<center>Norrköping - Borås
| 84 - 70

|-
| 13 april2012
| align="left"|<center>Borås - Norrköping
| 87 - 75

|-
| 15 april2012
| align="left"|<center>Norrköping - Borås
| 84 - 70

|-
| colspan="4"|Södertälje Kings - LF Basket (3 - 2)
|-
| 4 april2012
| align="left"|<center>Södertälje - LF
| 109 - 77

|-
| 6 april2012
| align="left"|<center>LF - Södertälje
| 91 - 79

|-
| 10 april2012
| align="left"|<center>Södertälje - LF
| 89 - 78

|-
| 13 april2012
| align="left"|<center>LF - Södertälje
| 82 - 60

|-
| 15 april2012
| align="left"|<center>Södertälje - LF
| 89 - 86

|}

Finaler 
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="350px"
! width="50px"|Datum
! Match
! width="50px"|Resultat

|-
| colspan="4"|Norrköping Dolphins - Södertälje Kings (4 - 2)
|-
| 17 april2012
| align="left"|<center>Norrköping - Södertälje
| 87 - 62

|-
| 20 april2012
| align="left"|<center>Södertälje - Norrköping
| 75 - 66

|-
| 22 april2012
| align="left"|<center>Norrköping - Södertälje
| 80 - 71

|-
| 24 april2012
| align="left"|<center>Södertälje - Norrköping
| 96 - 78

|-
| 26 april2012
| align="left"|<center>Norrköping - Södertälje
| 79 - 70

|-
| 29 april2012
| align="left"|<center>Södertälje - Norrköping
| 71 - 72
|}

Sport i Sverige 2011
Sport i Sverige 2012
Basketsäsongen 2011/2012
2011/2012